Le SHC Martigny, créé en 1997, est l'équipe de street-hockey de la ville de Martigny évoluant en Ligue Nationale A, dans le championnat suisse de street-hockey. L'entraîneur actuel est Eric Golay et le président Raphael Privet.

Débuts 
Le SHC Martigny, d'abord appelé SHC Martigny-2000, participe au championnat 1997-1998 de  et termine à la . Le street-hockey est alors à ses débuts. L'équipe joue dans la cour de l'école de commerce, et les joueurs sont équipés au strict minimum : une paire de gants de hockey, une canne, un short et le maillot de l'équipe à manches courtes. La balle est une boule de tennis remplie d'eau.

À la suite du retrait des Black Furia (autre équipe de street-hockey de Martigny), plusieurs de ses joueurs viennent renforcer le contingent du SHC Martigny-2000 lors de la saison 1998-1999. C'est d'ailleurs une promotion en LNB qui conclut cette saison, terminée à la , mais à la suite d'un problème administratif concernant la validité d'une licence d'un joueur de son équipe, le SHC Martigny-2000 se voit refuser cette ascension. Le podium des compteurs de l'équipe cette saison est composé de Alan Gross, 37 points (24 buts, 13 assists), Philippe Michellod, 36 pts (19B, 17A) et Alban Bitz, 32 pts (10B, 22A), tandis que Steeve Maret est le joueur le plus pénalisé de l'équipe avec 77 minutes de punition.

La promotion en LNB arrive finalement lors de la saison 1999-2000, après avoir battu le SHC Kerneried lors de la finale des play-offs. Cette saison est couronnée du titre de champion suisse de  et d'un joli parcours en Coupe de Suisse, terminé en quart de finale, après avoir notamment éliminé le grand rival cantonal, les Sierre-Lions, alors pensionnaires de LNB.

Saisons

Saison 2000-2001

LNB 
Pour sa première saison en LNB, en 2000-2001, le SHC Martigny (le nom de l'équipe s'est finalement raccourci), termine à la première place du championnat avec 12 victoires pour seulement 2 défaites. À noter que la demi-finale des play-offs oppose les deux équipes de Martigny, le SHC Martigny et le SHC Octodure. C'est finalement le SHC Martigny qui s'impose par deux victoires à une, avant de s'incliner en finale conte les Red Bears de Cham.
Lors de cette saison, les 3 meilleurs compteurs sont les suivants:
 Steeve Maret 50 pts (38B, 12A)
 Yves Rappaz 48 pts (26B, 22A)
 Grégory Dumas 33 pts (16B, 17A)
Steeve Maret termine également joueur le plus pénalisé avec 67 minutes.

Saison 2001-2002

LNB 
Le SHC Martigny termine également le championnat 2001-2002 à la première place et obtient une promotion en LNA grâce à une victoire et un match nul dans la poule finale. Le SHC Martigny accède ainsi à l'élite du street-hockey suisse seulement 5 ans après sa création, lors de sa deuxième saison en LNB.

Saison 2002-2003

LNA 
Lors de la saison 2002-2003, les deux équipes de la ville décident de fusionner pour donner deux équipes : le SHC Martigny I en LNA et le SHC Martigny II en LNB. Le club se structure encore plus avec une équipe pour le championnat juniors. Le SHC Martigny I termine à la  du championnat avant de perdre en demi-finale des play-offs contre les Sierre Lions dans une série très serrée. Trois joueurs se partagent la  des compteurs de l'équipe avec 61 pts (play-offs compris) :
 Yves Rappaz (34B, 27A)
 Bastien Casanova (29B, 32A)
 Steeve Maret (28B, 33A)

Lionel Dumas, avec 102 minutes de pénalités (play-offs compris), prend la première place de cette statistique.

LNB 
Le SHC Martigny II termine lui à la  du championnat Sud de LNB. Alexandre Rausis termine meilleur compteur, avec 42 pts (26B, 16A), suivi d'Alan Gross, 38 pts (20B, 18A) et de Vincent Barraud, 25 pts (13B, 12A), qui figure aussi comme joueur le plus puni avec 99 minutes de pénalités.

Saison 2003-2004

LNA 
Lors de la saison 2003-2004, le SHC Martigny I termine la saison régulière à la . Malgré l'avantage du terrain, les play-offs s'arrêtent dès les quarts de finale face aux Red Bears de Cham.

Les meilleurs compteurs de cette saison sont (play-offs compris) :
 Bastien Casanova, 76 pts (44B, 32A)
 Yves Rappaz, 63 pts (27B, 36A)
 Grégory Dumas, 48 pts (24B, 24A)

Yann Veuillet se classe joueur plus pénalisé de l'équipe avec 95 minutes (play-offs compris).

LNB 
Saison plus difficile en revanche pour le SHC Martigny II qui termine la saison régulière au dernier rang du groupe ouest et finit par être relégué après une dernière défaite en prolongation face au SHC Steckholz. Alexandre Rausis termine à nouveau en tête des pointeurs de l'équipe avec un total de 49 points dont 33 buts. Les juniors A continuent leur apprentissage en finissant également à la dernière place de leur groupe.

Saison 2004-2005 
La saison 2004-2005 sera la dernière du club dans l'enceinte du Collège de Sainte-Marie. L'équipe termine à la  et se fait éliminer en quart de finale comme la saison précédente, mais par le SHC Bonstetten cette fois-ci. Le trio des compteurs est le même que lors de la saison précédente et l'on retrouve ainsi (play-offs compris) :
 Bastien Casanova, 63 pts (35B, 28A)
 Yves Rappaz, 61 pts (33B, 28A)
 Grégory Dumas, 46 pts (19B, 27A)

Vincent Barraud, avec 81 minutes de pénalités(p-o c), est le joueur le plus pénalisé de son équipe pour cette saison. La deuxième équipe ne participe plus au championnat de Ligue Nationale B, mais milite dans un championnat régional valaisan.

Saison 2005-2006 
Cette saison marque le déménagement de l'équipe pour le Stade d'Octodure, où un terrain neuf attend l'équipe. L'arène, montée avec les anciennes bandes de la patinoire du Forum offre plus d'espaces aux joueurs de par ses dimensions s'approchant presque de celles d'une patinoire. L'équipe peut ainsi tirer un avantage sur ses adversaires, habitués aux petites surfaces. Le SHC Martigny termine à la  du championnat régulier et joue les play-offs contre le SHC Grenchen. Les Martignerains sont éliminés en 3 matchs.
Les meilleurs pointeurs sont (play-offs compris) :
 Bastien Casanova, 65 pts (39B, 26A)
 Yves Rappaz, 53 pts (25B, 28A)
 Benoît Moret, 51 pts (16B, 35A)

Yves Rappaz occupe la place de plus pénalisé avec 100 minutes passées sur le bac des pénalités(p-o c). L'équipe féminine a été recomposée et termine à  de son championnat.

Saison 2006-2007 
Le SHC Martigny termine à la  de la saison régulière. En Coupe de Suisse, l'équipe a atteint la finale contre Oberwil mais s'incline 14-8. Lors des quarts de finale des play-offs, l'équipe s'impose deux matchs à zéro contre les Sierre-Lions,  à l'issue de la saison régulière. Le SHC Martigny s'incline une nouvelle fois face à Oberwil en demi-finale.

Les meilleurs compteurs sont les suivants (play-offs compris) :
 Bastien Casanova, 48 pts (27B, 21A)
 Benoît Moret, 45 pts (18B, 27A)
 Grégory Dumas, 44 pts (21B, 23A)

Le joueur le plus pénalisé avec 98 minutes de pénalités est Julien Müller, dont 94 pour le seul championnat régulier. L'équipe féminine termine deuxième derrière les Sierre Lions.

Saison 2007-2008

Féminine 
L'équipe féminine remporte son premier titre national.

LNA 
Le SHC Martigny termine à la  de la saison régulière et s'incline deux matchs à un face à Oberwil.

Voici les trois meilleurs compteurs de la saison (play-offs compris) :
 Patrice Morard, 47 pts (26B, 21A)
 Julien Müller, 46 pts (30B, 16A)
 Grégory Dumas, 40 pts (14B, 26A)

Joël Rappaz est le joueur le plus puni avec 97 minutes de pénalités (dont 4 minutes en play-offs).

Saison 2008-2009 
Avec trois victoires pour quinze défaites, le SHC Martigny termine à la dernière place de la saison régulière et dispute les play-outs contre la relégation face au SHC Bettlach. L'équipe parvient à éviter la relégation en cinq matchs (3-2), dans une série très accrochée dont chacune des parties s'est terminée par un seul but d'écart.

Les meilleurs compteurs de la saison sont les suivants (play-outs compris) :
 Julien Müller, 55 pts (22B, 33A)
 Benoît Moret, 41 pts (15B, 26A)
 Grégory Dumas, 37 pts (15B, 22A)

Joël Rappaz est une nouvelle fois le joueur le plus pénalisé du club, avec un total de 117 minutes (16 en play-out) sur l'ensemble de la saison.

Saison 2012-2013

LNA 
Martigny termine la saison à la  place du classement de la saison régulière. L'équipe s'incline face à Oberwil Rebells en quart-de finale lors des play-offs.

Saison 2013-2014

LNA 
L'équipe de LNA termine à la  place du championnat. Son parcours de coupe Suisse s'arrête dès le premier chez Berner Oberland 1.

Les meilleurs pointeurs du championnat sont :
 Samuel Orsinger 30pts (13B, 17A)
 Mathieu Ribeiro 25pts (17B, 8A)
 Grégory Dumas 23pts (10B, 13A)

ligue 
La deuxième équipe passe un tour de coupe Suisse mais s'incline par la suite face à Oberwil Rebells 1. La deuxième équipe milite en  ligue Groupe A et termine  de la saison régulière et ne participe pas aux playoffs.

En championnat les meilleurs pointeurs sont :
 Mike Massy 14pts (12B, 2A)
 Raphael Guex 10 pts (6B, 4A)
 Frédéric Genet 8pts (2B, 6A)

Saison 2014-2015

LNA 
Martigny termine  du championnat régulier de LNA et n'atteint pas les playoffs. Les trois meilleurs pointeurs en championnat sont :
 Patrice Morard, 26 pts (16B, 10A)
 Samuel Orsinger, 18 pts (9B, 9A)
 Raphael Testaz, 18pts (9B, 9A)

Le Martignerain le plus pénalisé du championnat de LNA est Raphael Testaz avec 28 minutes en 14 matchs.

En coupe Suisse, la première équipe, exemptée de premier tour, s'incline d'entrée face à Berner Oberland 1.

ligue 
La deuxième équipe du club est sacrée championne Suisse de première ligue.

Yves Rappaz remporte le titre de meilleur pointeur du championnat régulier.

Les meilleurs pointeurs de l'équipe lors de la saison régulière :
 Yves Rappaz, 69pts (35B, 34A)
 Raphael Privet, 29pts (11B, 18A)
 Thomas Neveu, 23 pts (10B, 13A)

En playoffs, le trio est quasiment le même :
 Yves Rappaz, 32 pts (14B, 18A)
 Thomas Neveu, 27 pts (14B, 13A)
 Raphael Privet, 23pts (12B, 11A)

En coupe de Suisse, la deuxième équipe passe deux tours mais s'incline ensuite face à Belp 1.

Saison 2015-2016

LNB 
L'équipe termine  du championnat régulier de LNB et se fait éliminer en demi-finales des play-offs par le SHC Berner-Oberland.

Le podium des buteurs de la saison régulière est le suivant :
 Samuel Orsinger 57 pts (32B, 25A)
 Yves Rappaz 30 pts (13B, 17A)
 Mathieu Ribeiro 27 pts (17B, 10A)

Kevin Golay est le joueur le plus pénalisé du championnat régulier avec 88 minutes de pénalités en 11 matchs. Il occupe la  position du classement du championnat dans cette statistique.

Saison 2016-2017

LNB 
La première équipe atteint la finale de la Coupe de Suisse. le SHC Martigny élimine une équipe de Ligue Nationale A (LNA) en quarts de finale puis le SHC Chaux-de-fonds en demi-finale. C'est la première fois qu'un club de Ligue Nationale B (LNB) atteint la finale. La finale est un derby valaisan remporté 5-2 par les Sierre-Lions.

En championnat, le club termine  de la saison régulière et remporte le titre de champion de LNB en s'imposant sur le terrain du SHC La Chaux-de-fonds lors du troisième match de la finale des playoffs. L'équipe est promue en LNA.

Les meilleurs compteurs de cette saison de LNB sont les suivants (play-offs compris) :
 Yves Rappaz, 84pts (37B, 47A)
 Mathieu Ribeiro, 47 pts (27B, 20A)
 Reto Ramseier, 35 pts (11B, 24A)

Jessy Dély est le joueur le plus pénalisé (play-offs compris) avec 43 minutes sur le banc des pénalités.

Saison 2017-2018

LNA 
Après 2 saisons en LNB, le SHC Martigny retrouve l'élite.

En coupe Suisse, le SHC Martigny atteint les demi-finales. Lors du Final Four, à Zoug, les Octoduriens s'inclinent face à Oberwil 6-0.

En championnat de LNA, le SHC Martigny termine la saison régulière à la  avec 63 buts marqués et 63 encaissés en 16 rencontres.

Le quart-de-finale des playoffs l'oppose au rival cantonal, les Sierre Lions. Martigny remporte le premier acte, à Sierre, 1 à 2 avant de s'incliner sur les 2 matchs suivants.

Le joueur le plus pénalisé de la première équipe cette saison est Loic Betend avec 64 minutes de pénalités, play-offs compris.

Le meilleur buteur est le Tchèque Jakub Kolarik avec 37 points (play-offs et coupe Suisse compris).

Effectif saison 17-18 
Thomas Neveu est le directeur sportif alors qu'Eric Golay est l'entraîneur principal.

Saison 2018-2019

Transferts 
Pour la saison 2018-2019, à la suite du retrait de l'entraineur Eric Golay, c'est le capitaine Yves Rappaz qui reprend les reines de l'équipe. Il décide de se concentrer pleinenement sur sa nouvelle fonction et range donc sa canne.

Mathieu Ribeiro, après une saison en  ligue au SHC Diabla, est de retour à Martigny.

Jan Courvoisier, binational canado-suisse rejoint l'effectif.

Au niveau des départs, Axel Ançay, l'Américain McCreeden, Loris Sallin et Julien Migliaccio quittent le groupe.

Effectif saison 18-19 
Thomas Neveu est le directeur sportif alors qu'Yves Rappaz et Sam Perraudin sont entraîneurs.

Présaison 
Afin de préparer la saison, le directeur sportif Thomas Neveu a organisé deux matchs amicaux face au Sierre Lions. Le premier, à Martigny, voit l'équipe locale s'imposer 3 à 2. Le second, à Chippis, a permis au SHC Martigny de s'imposer une deuxième fois sur le score de 14 à 2.

Championnat et Playoffs 
En championnat, l'équipe termine à la  du classement. Le Tchèque Jakub Kolarik est le meilleur buteur. Raphael Privet est le joueur le plus pénalisé avec 38 minutes de pénalités en 15 matchs. Il est toutefois seulement le 15ème au classement sur l'ensemble de la ligue.

En quart de finale, l'équipe élimine le SHC Chaux-de-fonds en deux matchs. Victoire 2-0 à domicile et 1-2 en prolongations à l'extérieur.

En demi-finale, l'équipe affronte Oberwil Rebells. À l'aller Martigny s'incline sur la plus petite des marges 3-2. La saison du SHC Martigny s'arrête à Martigny avec une défaite 0-8.

Coupe Suisse 
En 1/16 de finale Martigny s'impose 17-1 face au SHC Bettlach II. L'aventure de la coupe s'arrête en huitième de finale à l'extérieur face aux Sierre Lions avec une défaite 7-4.

Saison 2019-2020

Effectif 
Yves Rappaz et Sam Perraudin sont entraîneurs.

Transferts 
Michel Rebord rejoint l'équipe en provenance du SHC Diabla.
Philippe Hefti et Daniel Meyer (qui avait participé à la finale de la coupe de Suisse avec Martigny) réintègrent le contingent.

Plusieurs anciens juniors du club sont intégrés au groupe.

Championnat 

En raison de la pandémie du Covid-19, la saison 2019-2020 est interrompue à une journée de la fin de la saison régulière alors que Martigny était 5ème au classement.

Saison 2020-2021

Saison 2021-2022 
Au début de la saison, Sébastien Pugliano est l'entraineur principal, assité par Damien Lugon-Moulin. En fin de saison, il est remplacé par Thierry Moret qui a pour mission d'obtenir le maintien en LNA. En s'imposant trois matchs à deux lors des playouts face aux SHC Belp, cet objectif est atteint.

Championnat 

playouts :

Palmarès 
Equipes masculines :
 Champion suisse de  et promotion en LNB, saison 1999/2000.
 Promotion en LNA, saison 2001/2002.
 Vainqueur de la Coupe Valaisanne lors des saisons 2005/2006, 2009/2010.
 Champion suisse de  ligue saison 2014/2015
 Finaliste de la Coupe de Suisse 2007.
 Finaliste de la Coupe de Suisse 2016.
 Champion suisse de LNB et promotion en LNA, saison 2016/2017

Equipe féminine :
 Vice-championne Suisse saison 2006/2007
 Championne de Suisse saison 2008/2008

Equipes juniors :
  du championnat Suisse, Junior B, saison 2008/2009
 Champion Suisse, Junior A2, saison 2011/2012
 Champion Suisse, Juniors SK2, saison 2012/2013
Vice-champion Suisse, Juniors A "Petit terrain", saison 2018/2019

Joueurs étrangers 
Sept joueurs étrangers ont joué pour le SHC Martigny.
  Matthieu Secchi (2003-2006)
  Roger Cash (2004-2008)
  Adam Rousal (2011-2013)
  Lukas Madera (2017-2019)
  Jakub Kolarik (2017-2022)
   Hugo Dissegna (2019)
  Gael Benbekhti (depuis 2019)
  Adam Zamecnik ( depuis 2022 )

Equipe nationale 
Six joueurs issus du club ont été ou sont membres de l'équipe nationale active : Grégory Dumas, Bastien Casanova, David Bender, Patrice Morard, Kevin Golay et Samuel Muchagato.

Plusieurs jeunes du club ont été sélectionnés avec les différentes équipes nationales juniors :
 Thomas Neveu (U18 et U20)
 Adrien Mottiez (U18 et U20)
 Samuel Orsinger (U16, U18 et U20)
 Loïc Cappelin (U16, U18 et U20)
 Jessy Dély (U16, U18)
 Kevin Golay (U20)
 Rafael Goncalves Silva (U16)

Présidents 
 Alban Bitz
 Samuel Copt
 Alain Keim
 Marc-André Perrenoud
 Yves Rappaz & Samuel Perraudin
 Loïc Morand
 Yves Orsinger & Beaupain
 Yves Orsinger 
 Raphael Privet (actuel)

Entraîneurs de la première équipe masculine 
Saison LNB 2015-2016 : Samuel Perraudin & Jean-Daniel Bonito

Saison LNB 2016-2017 : Samuel Perraudin & Jean-Daniel Bonito

Saison LNA 2017-2018 : Eric Golay

Saison LNA 2018-2019 : Yves Rappaz et Samuel Perraudin

Saison LNA 2019-2020 : Yves Rappaz et Samuel Perraudin 

Saison LNA 2020-2021: Sébastien Pugliano et Damien Lugon-Moulin 

Saison LNA 2021-2022 : Sébastien Pugliano et Damien Lugon-Moulin 

Saison LNA 2022-2023 : Eric Golay

Divers - Statistiques 

 Le numéro 55 est retiré de l'effectif du SHC Martigny, en hommage à Christophe Pillet, ancien joueur, décédé dans un accident de la circulation.
 Bastien Casanova compte le plus de buts au cours d'une saison régulière (sans les play-offs) de LNA avec le SHC Martigny, avec 41 buts marqués lors de la saison 2003-2004.
 Yves Rappaz compte le plus grand nombre d'assists en saison régulière de LNA avec le SHC Martigny, avec 34 passes décisives lors de la saison 2003-2004.
 Bastien Casanova compte le plus grand nombre de points au cours d'une saison régulière de LNA avec le SHC Martigny, avec 69 pts (41 buts, 28 assists) lors de la saison 2003-2004.
 Joël Rappaz compte le plus de minutes de pénalités au cours d'une saison régulière de LNA avec le SHC Martigny, avec 101 minutes lors de la saison 2008-2009.
 Bastien Casanova compte le plus grand nombre de buts avec le SHC Martigny en LNA, avec un total de 185 réussites.
 Bastien Casanova compte aussi le plus grand nombre d'assists avec 156 unités, ce qui fait de lui le meilleur compteur du club depuis son accession en LNA avec 341 points.
 Alban Bitz, ancien joueur et membre fondateur, est président d'honneur du club.
 Jakub Kolarik a marqué 117 points en 4 saisons au SHC Martigny.

Références

Liens externes 

Street-hockey
Club sportif en Suisse
Club sportif dans le canton du Valais
Martigny